Belo har flere betydninger:

 Ana Paula Rodrigues-Belo, en brasiliansk kvindelig håndboldspiller
 Carlos Filipe Ximenes Belo, en romerskkatolsk biskop fra Østtimor